Die 42. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 2. bis zum 6. Juli 2019 in Junglinster statt. Europapokalsieger wurde zum achten Mal das Team von NL Primorye Vladivostok.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Endrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2019
Europapokal 2019
Europapokal 2019